Meatus ( für Weg, Pfad) ist ein Namensbestandteil verschiedener anatomischer Strukturen:

 Meatus acusticus, der Gehörgang
 Meatus nasi, drei Strukturen der Nasenhöhle
 Meatus nasopharyngeus, Übergang von der Nasenhöhle zum Nasenrachen
 Meatus urethrae, die Mündung der Harnröhre